

Persone
David Zuckerman – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
Ethan Zuckerman – attivista e blogger statunitense
Josh Zuckerman – attore statunitense
Solly Zuckerman, barone Zuckerman – scienziato britannico

Altro
Andrea Zuckerman – personaggio della serie televisiva Beverly Hills 90210
Nathan Zuckerman – personaggio letterario nato dalla penna dello scrittore statunitense di origine ebraica Philip Roth